Полла:

 Полла — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Салерно.

Персоналии 
 Веспасия Полла — мать римского императора Веспасиана.
 Полла, Барбара (род. 1950) — швейцарский врач, галерист, писатель и либеральный политик.